Grote gestreepte aardvlo
 Kleine gestreepte aardvlo